

Patronymie 
 Giovanni Ceva (1647–1734), un mathématicien italien.
 Tommaso Ceva (1648–1737), un jésuite et mathématicien italien, frère du précédent.

Toponymie 
 deux communes italiennes de la province de Coni dans le Piémont.
 Ceva,
 Castelnuovo di Ceva.
 Marquisat de Ceva

Entreprises 
 Ceva Logistics, une entreprise logistique issue des activités de TNT.
 Ceva Santé Animale, un laboratoire pharmaceutique vétérinaire français.
 CEVA est une société californienne, fournisseur de technologie pour les processeurs embarqués.

Autres 

 CEVA, l'acronyme de « Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse », une ligne ferroviaire entre le canton de Genève (Suisse) et la Haute-Savoie (France).
 CEVA, l'acronyme du Centre d’étude et de valorisation des algues.
 Théorème de Ceva en mathématique, d'après Giovanni Ceva.
 (12579) Ceva, un astéroïde du système solaire.

Références 

Homonymie de patronyme italien